Ранчо Аларкон има више значења:

 Ранчо Аларкон (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Аларкон (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику